Дружба народов может означать:

 Дружба народов — идеологическое понятие в СССР.
 «Дружба народов» — государственное издательство в СССР.
 «Дружба народов» — советский и российский литературный журнал.
 «Дружба народов» — российский комедийный телевизионный сериал.
 «Дружба народов» — компания в Крыму, крупный государственный поставщик.

Топоним 
 Дружба народов — до 2000 года название села Халыктардостыгы Мактааральского района Южно-Казахстанской области.
 «Дружба народов» — бывшая малая гидроэлектростанция в Браславском районе Витебской области Белоруссии.
 «Дружба народов» — фонтан в Москве в районе ВДНХ.
 «Дружба народов» — станция метро Ташкентского метрополитена.
 «Дружба народов» — монумент в Ижевске.

См. также 
 
 Дружба навеки (монумент)